Hektary peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Hektary, un village de la voïvodie de Łódź
 Hektary, un village de la voïvodie de Silésie